Соревнования по метанию молота у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили 15 августа (квалификация) и 17 августа (финал) на Пекинском национальном стадионе.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (78.50 м) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (74.00 м) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ. 

В декабре 2008 года из-за повышенного содержания тестостерона, по решению Международного олимпийского комитета Вадим Девятовский и Иван Тихон были лишены наград — соответственно серебряной и бронзовой медалей — и дисквалифицированы. В июне 2010 года меры были отменены Спортивным арбитражным судом в связи с нарушениями при допинг-контроле. 5 августа 2010 года Ивану Тихону и Вадиму Девятовскому торжественно были возвращены награды.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований оба рекорда остались прежними.

Соревнования 
Для попадания в финал спортсменам необходимо в квалификации показать результат не хуже 78.00 м. В финал попадают минимум 12 атлетов. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсмены, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсмены отбираются в финал по лучшему результату.

Результаты указаны в метрах. Также использованы следующие сокращения:

Квалификация

Группа А 
15 августа 2008 - 10:40

Группа B 
15 августа 2008 - 12:10

Финал 
17 августа 2008 - 19:10

Примечания 

Метание молота на Олимпийских играх